Полиго́нный переу́лок:
 Полигонный переулок — переулок в Симферополе (Крым)
 Полигонный переулок — переулок в Ломоносове (Санкт-Петербург)